Александр Голоколосов:
 Голоколосов, Александр Александрович (род. 1976) — украинский футболист, нападающий.
 Голоколосов, Александр Николаевич (род. 1955) — украинский и советский футболист и тренер.